Italiensk har flere betydninger:

 Italiensk (sprog) – et sprog som primært tales i Italien.
 Italien – et land samt er noget som stammer fra eller tilhører Italien.
 Italiener – en person fra Italien.
 Italiener – en hønserace.
 Italiensk (skak) – er en åbningsvariant i skak.
 "Italiensk" er inden for seksualitet en betegnelse for at stimulere penis i armhulen; se Seksuelle sprog.